Les entités fédératives mexicaines  se divisent en municipios (communes). Certains états comme l'Oaxaca sont divisés d'abord en distritos (arrondissements) qui regroupent un certain nombre de municipios, il n'y a pas de critère pour octroyer à une population le statut de municipio (c'est-à-dire., son propre gouvernement municipal élu) : un village de  dans le Veracruz peut avoir sa propre mairie, tandis que des villes comme Juan José Ríos ou Ruiz Cortines (qui ont plus de ) dans le Sinaloa, ont le statut de ciudad mais elles dépendent politiquement d'autres villes plus grandes.

Bien que figurant dans la liste, Mexico, n'a pas le statut politique, administratif et constitutionnel de "ville", mais celui d'entité fédérative.

Nombreuses sont les villes du Mexique qui ont été fondées par les Espagnols, leur vieille ville reçoit le nom de Centro Histórico.

Villes du Mexique de plus de

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 États du Mexique

Liens externes 
 Institut National des Statistiques Géographique et Informatique
 City Population 

Mexique
Villes
 00